Цейтлин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Цейтл).

Известные носители 
 Цейтлин, Арн (1898—1973) — еврейский драматург, писатель, поэт, художественный критик, издатель, сын Г. Цейтлина.
 Цейтлин, Арон Яковлевич (1908—1991) — советский инженер-металлург, директор Новотульского металлургического комбината.
 
 Цейтлин, Александр Захарович (1894—1985) — советский хирург, учёный-медик.
 Цейтлин, Аркадий Александрович (род. 1956) — физик, специалист по теории суперструн.
 Цейтлин (Зайтлин), Бен (род. 1982) — американский режиссёр.
 
 Цейтлин, Виктория Николаевна (1888—после 1934) — революционерка, работник советской прокуратуры.
 Цейтлин, Гилель (1871—1942) — религиозный еврейский писатель, философ и публицист.
 Цейтлин, Григорий Израилевич (1911—2000) — советский художник.
 Цейтлин, Иошуа (1742—1822) — российский раввин, филантроп и предприниматель.
 Цейтлин, Исраэль (более известен как Сéсар Тьéмпо; 1906—1980) — аргентинский писатель и журналист.
 
 
 Цейтлин, Михаил Семёнович (род. 1947) — советский и немецкий шахматист, гроссмейстер (1987).
 Цейтлин, Наум Иосифович (1909—1997) — советский художник, иллюстратор детских книг.
 Цейтлин, Раля Михайловна (1920—2001) — советский и российский лингвист.
 
 Цейтлин, Соломон (1892—1976) — американский историк-востоковед, филолог.
 Цейтлин, Стелла Наумовна (род. 1938) — советский и российский лингвист.
 Цейтлин, Цви (1923—2012) — американский скрипач и музыкальный педагог.
 Цейтлин, Элхонон (1902—1941) — польский журналист, литератор, поэт, политический и общественный деятель.
 
 Цейтлин, Яков Семёнович (1901—1937) — советский партийный и комсомольский деятель.

См. также 
 Цетлин